

Presentación Previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

La pareja italiana Matteo Donati y Stefano Napolitano ganaron el título, derrotando en la final a la pareja francesa Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti por 7-62, 6-3.

Cabezas de serie 

  Mateusz Kowalczyk /  Purav Raja (Primera ronda)
  Dustin Brown /  Alexander Satschko (Primera ronda)
  Alessandro Motti /  Potito Starace (Cuartos de final)
  Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Vercelli 2014